Панамериканский чемпионат по борьбе 1994 года проходил 20 мая в Мехико (Мексика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Ссылки 
 Wrestling Database 

1994
События 20 мая
Май 1994 года
1994 год в борьбе
Спорт в Мексике в 1994 году
Международные соревнования по борьбе в Мексике
Панамериканские чемпионаты в Мексике